Big Eyes, film de Tim Burton sorti en 2014.
 Big Eyes Small Mouth, jeu de rôle créé par Guardians of Order.

Homonymie